Il concetto di identità assume diversi significati in vari campi, troviamo quindi: 

 Identità anagrafica – insieme dei dati che identificano una persona nell'ambito delle istituzioni di uno Stato.
 Identità – nella matematica; vedi anche matrice identica e funzione identità
 Identità – in filosofia, termine e principio filosofico che genericamente indica l'eguaglianza di un oggetto rispetto a sé stesso
 Identità – in termini sociologici e antropologici, la concezione che un individuo ha di se stesso nell'individuale e nella società, l'insieme di caratteristiche che rendono l'individuo unico e inconfondibile
 Identità – nei linguaggi di programmazione orientati agli oggetti
 Identità – in psicologia, la consapevolezza del sé come individuo, cioè della propria personalità
 Identità in rete – costruzione della propria individualità tramite i diversi strumenti di comunicazione su Internet
 Identità nazionale – insieme delle caratteristiche di un popolo e sentimento ad esso associato
 Identità – film di James Mangold del 2003
 Identità – nella logica moderna è una relazione definita normalmente come binaria, che intercorre tra una cosa e sé stessa

Altri progetti